Скребковый конвейер — () транспортирующее устройство непрерывного действия, в котором перемещение насыпных грузов осуществляется по неподвижному желобу — рештаку, с помощью скребков, закрепленных на одной или нескольких тяговых цепях и погруженных в слой насыпного груза.

Характеристики скребковых конвейеров 
 высота борта — от 100мм
 мощность доставляемого пласта — от 0,8м и выше 
 угол падения доставляемого пласта — до 35º
 длина аккумулирующих выработок — 50 м и более

Применение скребковых конвейеров 
 транспортировка породы
 опора при перемещении комбайна, струга

Рабочие инструменты скребковых конвейеров 
 став
 цепь
 скребки
 желоба
 приводная станция
 концевая головка

Классификация скребковых конвейеров 
по назначению
 подземные скребковые конвейеры (для угольных и рудных шахт)
 скребковые конвейеры общего назначения (для поверхности шахт и обогатительных фабрик)
 специальные скребковые конвейеры (применяемые в горнотранспортных машинах)

по характеру выполняемых функций
 доставочные скребковые конвейеры (только транспортировка)
 агрегатные скребковые конвейеры (работают в комплексе с другими выемочными агрегатами, кроме транспортирования другие функции)
 тормозные скребковые конвейеры (спуск угля по выработкам с большим углом наклона)

по виду привода
 скребковые конвейеры с электрическим приводом
 скребковые конвейеры с пневматическим приводом
 скребковые конвейеры с гидравлическим приводом

по типу тяговой цепи
 скребковые конвейеры с роликовтулочной цепью
 скребковые конвейеры с разборной цепью
 скребковые конвейеры с круглозвенной цепью

по расположению рабочей ветви
 скребковые конвейеры с верхней рабочей ветвью
 скребковые конвейеры с нижней рабочей ветвью
 скребковые конвейеры с двумя рабочими ветвями

по способу перемещения конструкции
 переносные скребковые конвейеры
 передвижные скребковые конвейеры

Конвейеры